Temeljne listine Socialistične federativne republike Jugoslavije in njene predhodnice, Federativne ljudske republike Jugoslavije:

 Ustava FLRJ, sprejeta 31. januarja 1946
 Ustavni zakon FLRJ, sprejet 13. januarja 1953
 Ustava SFRJ, sprejeta 7. aprila 1963
 Ustava SFRJ, sprejeta 21. februarja 1974

SFRJ
SFRJ